Фред Браун (; родился 7 августа 1948, Милуоки, Висконсин) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего и разыгрывающего защитника. Учился в Юго-Восточном общественном колледже Айовы и Айовском университете, в 1971 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс» и всю свою карьеру провёл в этой команде. Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезоне 1978/1979 годов Браун стал чемпионом НБА в составе Сиэтла. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976). За ним в «Суперсоникс» закреплён номер 32. Всего за карьеру сыграл 963 игры, в которых набрал 14 018 очков (в среднем 14,6 за игру), сделал 2637 подборов, 3160 передач, 1149 перехватов и 166 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Айова Хокайс» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами